Сидоровцы  — топоним:

Беларусь 
 Сидоровцы — деревня, Белицкий сельсовет, Лидский район, Гродненская область
 Сидоровцы — деревня, Раковский сельсовет, Воложинский район, Минская область